ZTM steht für:

 Flugplatz Shamattawa (IATA-Code), Shamattawa in Manitoba, Kanada
 Zarząd Transportu Metropolitalnego, regionaler Verkehrsverbund in Polen
 Zarząd Transportu Miejskiego, Abkürzung für viele regionale Verkehrsbetriebe in Polen
 Zbrojovka Vsetín, tschechisches Rüstungsunternehmen

ZTM